L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Abou Dabi se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Aryna Sabalenka remporte le tournoi en simple, Shuko Aoyama et Ena Shibahara celui en double.

Faits marquants 
En simple, on note les forfaits de la Suissesse Belinda Bencic, des Américaines Danielle Collins et Amanda Anisimova, des Françaises Caroline Garcia et Fiona Ferro, de la Russe Svetlana Kuznetsova, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Tchèque Kateřina Siniaková, des Roumaines Patricia Maria Țig et Sorana Cîrstea, des Belges Alison Van Uytvanck et Elise Mertens, et de la Chinoise Zheng Saisai. Elles sont respectivement remplacées par Vera Zvonareva, Tamara Zidanšek, Ulrikke Eikeri, Jasmine Paolini, Jodie Burrage, Wang Xiyu, Marta Kostyuk, Aliaksandra Sasnovich, Anastasia Potapova, Déspina Papamichaíl, Jamie Loeb, Valentíni Grammatikopoúlou et Leylah Annie Fernandez.

En double, on note le forfait d'Elise Mertens et Aryna Sabalenka. Elles sont remplacées par Sara Sorribes Tormo et Nadia Podoroska.

Lauréates 
En simple, la Biélorusse et tête de série  Aryna Sabalenka remporte son neuvième titre WTA en écartant en finale la Russe Veronika Kudermetova.

En double, les têtes de série  Shuko Aoyama et Ena Shibahara remportent leur quatrième titre ensemble en disposant des têtes de série  Hayley Carter et Luisa Stefani. Il s'agit de leur  et  respectif WTA dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Abou Dabi
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Abou Dabi
Tennis en janvier 2021
Sport aux Émirats arabes unis en 2021